99-те имена на Аллах или 99-те атрибута на Бог са имената на Аллах, споменати в Корана и Суната.

99-те имена на Аллах, споменати в Корана

Външни препратки 
 99-те прекрасни имена на Аллāх

Ислям
Коран